Thalia – variante del nome proprio di persona Talia
Thalía – cantante messicana
Thalía – album di Thalía del 1990
Thalía – album di Thalía del 2002
Thalía – album di Thalía del 2003
Thalia – genere di piante della famiglia Marantaceae
Thalia – comunità non incorporata della contea di Foard nel Texas (Stati Uniti d'America)
Thalia – dipinto di Michele Pannonio del 1446 circa
Thalia – rivista tedesca fondata nel 1784 da Friedrich Schiller
23 Thalia – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Talia